Werfen (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg
Werfen (Bünde), een plaats in de Duitse gemeente Bünde, deelstaat Noordrijn-Westfalen